Los batracomorfos (Batrachomorpha) (literalmente, «forma de sapo») es un clado que incluye a los anfibios extintos y actuales que no están relacionados con los reptiles. Los límites del grupo han variado con los años, pero en un sentido cladístico reúne a todas las especies actuales, su ancestro común y sus parientes extintos.

Árbol filogenético 

   , Nectridea +
    |
 ___|   ,___ Microsauria +
    |    |
    ||   ,__ Temnospondyli +
         ||
              |__ Lissamphibia

Referencias 

Amphibia